A 2012–2013-as magyar labdarúgó-bajnokság első osztálya tizenhat csapat részvételével, 2012. július 27-én kezdődött, és 2013. június 2-án ért véget. A címvédő a Debreceni VSC csapata volt, a két újonc pedig a másodosztályból egy szezon után visszajutó MTK Budapest, illetve az 1986–87-es szezon után először, története során hatodszor feljutó Egri FC voltak.

A bajnokságot a Győri ETO nyerte meg, 1963-ősze, 1981–82, illetve 1982–83 után, a klub fennállása óta negyedik alkalommal. Kiesett a friss feljutó Eger, illetve a BFC Siófok.

Az OTP Bank Liga mérkőzéseit az M1, a Duna, a Sport1, a Sport2, SportM, valamint a Kossuth Rádió közvetítette.

Csapatváltozások az előző szezonhoz képest 
Kiesett a másodosztályba
 Vasas, 15. helyezettként
 Zalaegerszegi TE, 16. helyezettként
Feljutott az élvonalba
 Egri FC, a másodosztály győzteseként (Keleti csoport)
 MTK Budapest, a másodosztály győzteseként (Nyugati csoport)

Részt vevő csapatok 
A 2012–13-as magyar labdarúgó-bajnokság első osztályát tizenhat csapat részvételével rendezik, melyből négy fővárosi, tizenkettő vidéki egyesület.

A végeredmény

Eredmények

Mérkőzések

Mérkőzések fordulónként 
A fordulók eredményei a jobb oldali szövegre kattintva nyitható/csukható.

Helyezések fordulónként

Vezetőedzők

Vezetőedző-váltások

Statisztikák

Gólszerzők 
Az alábbi táblázatban a góllövőlista élmezőnye szerepel.

Zárójelben a 11-esből szerzett találatok száma szerepel.
 Gólpasszok 
Az alábbi táblázatban a legtöbb gólpasszt adó játékosok élmezőnye szerepel.

Mesterhármasok

Gólok 
 A szezon első gólja: Igor Pisanjuk (Egri FC), a Haladás ellen. (2012. július 27.)
 A szezon leggyorsabb gólja: Miroslav Grumić (Pécsi MFC), a 18. másodpercben a Diósgyőr ellen. (2013. május 27.)
 Legnagyobb gólkülönbségű győzelem: 6 gól
 Győri ETO 6–0 Lombard Pápa (2012. szeptember 28.)
 Újpest 0–6 Paksi FC (2013. március 2.)
 Videoton 6–0 BFC Siófok (2013. március 29.)
 Legtöbb gól egy mérkőzésen: 8 gól
 Budapest Honvéd 5–3 Kaposvári Rákóczi (2012. szeptember 22.)
 Legtöbb szerzett gól győztes csapat részéről: 6 gól
 Győri ETO 6–0 Lombard Pápa (2012. szeptember 28.)
 Újpest 0–6 Paksi FC (2013. március 2.)
 Videoton 6–0 BFC Siófok (2013. március 29.)
 Lombard Pápa 6–1 Egri FC (2013. május 11.)
 Legtöbb szerzett gól vesztes csapat részéről: 3 gól
 Budapest Honvéd 5–3 Kaposvári Rákóczi (2012. szeptember 22.)
 BFC Siófok 4–3 Egri FC (2012. december 1.)
 Győri ETO 3–4 Paksi FC (2013. április 26.)

Figyelmeztetések

Plusz/Minusz mutató 
A játékosok pályán töltött ideje alatt a csapat által rúgott és kapott gólok különbsége.

"Legpluszabbak" 

<div style="text-align:left">

"Legminuszabbak" 

+/-   = A pályán töltött idő alatt a játékos csapata által rúgott és kapott gólok különbsége.
Mérk. = Mérkőzések száma a pályán töltött idő figyelembe vétele nélkül. Minimum 20 mérkőzés.
Átl.  = Mérkőzésenkénti +/-
Rendezési elv: 1. +/- , 2. Átl. , 3. Név

Pontot érő gólok

Gy.   = Győzelmet jelentő gól
D.    = Döntetlent jelentő gól
Rendezési elv: 1. Pont , 2. Név

Nézőszámok

Bajnokcsapat 
A története során negyedik bajnoki címét begyűjtő Győri ETO játékoskerete a 2012–13-as szezonban. Zárójelben a bajnoki mérkőzéseket/találatokat jelöltük.

Nemzetközikupa-szereplés

Eredmények 

Megjegyzés: Az eredmények minden esetben a magyar labdarúgócsapatok szemszögéből értendőek, a dőlten írt mérkőzéseket pályaválasztóként játszották.

UEFA-együttható 
A nemzeti labdarúgó-bajnokságok UEFA-együtthatóját a magyar csapatok Bajnokok Ligája-, és Európa-liga-eredményeiből számítják ki.

Jegyzetek

További információk 
 A Magyar labdarúgó-szövetség hivatalos oldala 
 MLSZ-adatbank 
 A nemzetisport.hu NB I-es adatbázisa 
 Statisztikák a transfermarkt.de-n

Kapcsolódó szócikkek 
 2012–2013 a magyar labdarúgásban

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 1